IGE es una sigla que se puede referir a:

 Instituto Gallego de Estadística
 Instituto Gemológico Español
 Instituto de Geología Económica, centro de investigación español perteneciente al CSIC.
 Internet Gaming Entertainment Ltd.

Siglas